Кастель-Сан-Никколо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Ареццо.

Население составляет 2823 человека (2008 г.), плотность населения составляет 34 чел./км². Занимает площадь 83 км². Почтовый индекс — 52018, 52010. Телефонный код — 0575.

Покровителем населённого пункта считается святой Мартин.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.castel-san-niccolo.ar.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/